

Chimica 
 R10 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-10 – sigla del tetraclorometano

Trasporti 
 R10 – tangenziale di Anversa (Belgio)

Altro 
 Audi R10 – automobile da corsa dell'Audi
 R10 - produttore console di prima generazione